Семернёв — фамилия; имеет женскую форму Семернёва.
 Семернёв, Александр Михайлович (род. 1958) — бывший губернатор Брянской области.
 Семернёв, Виктор Михайлович (род. 1942) — советский живописец, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, заслуженный художник Украины.